Antonienhütte ist ehemaliger deutscher Ortsname von
 Antonienhütte, Wirek, Ortsteil von Ruda Śląska, Polen
 Antonienhütte, Huť svaté Antonie, Tschechien
Siehe auch:
 Antonshütte